

Cinema 
 Road movie – genere cinematografico
 Road Movie – film del 1973 diretto da Joseph Strick
 Road Movie – film del 2002 diretto da In-shik Kim
 Road, Movie – film del 2009 diretto da Dev Benegal
 Road-Movie – film del 2015 diretto da Martin Jelínek

Musica 
 Road Movie – documentario musicale dei R.E.M. del 1996
 Road Movie – album dei Traband del 2002
 Road Movie – singolo di Yonderboi del 2000

Pagine correlate 
 Road Movies